В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Забіне Гак здобула титул, у фіналі перемігши Флоренсію Лабат 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Забіне Гак (переможниця)
 Флоренсія Лабат (фінал)
 Іріна Спирля (півфінал)
 Руксандра Драгомір (півфінал)

 Катержина Крупова (2-ге коло)
 Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
 Надін Ерцегович (чвертьфінал)
 Вероніка Мартінек (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open